British Open 2004 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 8  – 14 listopada 2004 w The Brighton Centre w Brighton. Był to drugi rankingowy turniej w sezonie 2004/2005.

W turnieju zwyciężył Szkot John Higgins, który w finale pokonał innego Szkota Stephena Maguire'a 9-6.

1 runda

Główna drabinka turniejowa

Finał

Zobacz też 
 British Open
 Światowy ranking snookerowy 2004/2005

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Rankingowe turnieje snookerowe
2004 w sporcie
2004 w Anglii